Минулорічна чемпіонка Кароліна Плішкова вирішила не грати цього року.

Турнір виграла Наомі Осака, здолавши в фіналі  Анастасію Павлюченкову, 6–2, 6–3. Вона стала першою японською чемпіонкою за останні  24 роки.

Сіяні тенісистки
4 тенісистки з найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Toray Pan Pacific Open - Singles
2019 Singles
2019 у японському спорті